Isobara: trasformazione termodinamica nella quale la pressione rimane costante.
Isobara: linea ideale che sulle carte meteorologiche unisce i punti con uguale pressione atmosferica al livello del mare.
Isobara di van 't Hoff: relazione matematica che esprime la variazione della costante di equilibrio di una reazione chimica in funzione del variare della temperatura.